el nom de la lletra D i Д
 una preposició en català
 .de és el domini territorial d'Internet d'Alemanya
 de (concepte) és la "virtut" en la filosofia xinesa